Galbo oder Galbó ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Galbó (* 1950), spanische Schauspielerin
 Daniela Galbo (* 1995), deutsche Schauspielerin